Il doppio del torneo di tennis Alicante Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jose-Antonio Conde e Nuno Marques che hanno battuto in finale Julián Alonso e Emilio Sánchez 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Jose-Antonio Conde /  Nuno Marques (Campioni)
 Julián Alonso /  Emilio Sánchez (finale)

Assente
 James Holmes /  Ross Matheson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alicante Challenger 1996